Turniej hokeja na lodzie na Zimowej Uniwersjadzie 1997 odbył się w dniach 23 stycznia – 2 lutego w dwóch koreańskich miastach Muju i Chŏnju.

Medale

Zespoły

Grupa A

Grupa B

O miejsca 5-8

Półfinały

O 3 miejsce

Finał

Kadra Polski 
 Bramkarze: Tomasz Wawrzkiewicz, Łukasz Kiedewicz
 Obrońcy: Adam Borzęcki, Jarosław Kłys, Witold Magiera, Rafał Piekarski, Jacek Rutkowski, Mariusz Trzópek
 Napastnicy: Robert Biela, Marcin Cieślak, Łukasz Gil, Jakub Kudasik, Daniel Laszkiewicz, Leszek Laszkiewicz, Bartosz Orzeł, Tomasz Rysz, Piotr Sarnik, Dariusz Siemieniec, Stanisław Urban, Bartłomiej Wróbel, Dariusz Zabawa, Paweł Zwoliński
 Trener: Jerzy Pawłowski

Przypisy 

1997
Uniwersjada
Zimowa Uniwersjada 1997